Iynx, auch Jynx (lateinisch Iunx), steht für:

 Iynx (Mythologie), Gestalt der griechischen und römischen Mythologie
 Iynx (magisches Objekt), magisches Werkzeug der griechischen und römischen Mythologie
 Jynx (Gattung), Gattung der Wendehälse.

Siehe auch: 
 Lynx